Альбер Тибоде (, 1 апреля 1874, Турню (Сона и Луара) — 16 апреля 1936, Женева) — французский литературовед и литературный критик, с 1912 по 1936 годы активно печатался на страницах журнала «La Nouvelle Revue française».

Биография 
Закончил престижный лицей Генриха IV в Париже, где одним из его любимых учителей был Анри Бергсон. Первой публикацией Тибоде была его символическая драма в стихах и прозе, которая называлась «Черный лебедь» (Le Cygne rouge, 1897). Драма была написана под влиянием Стефана Малларме.

В 1912 году Тибоде впервые напечатали в журнале «La Nouvelle Revue française». С тех пор он регулярно печатался в этом журнале вплоть до своей смерти. Был знаком с философом и антропологом Люсьеном Леви-Брюлем, который в 1928 году пригласил его к участию в Университетских курсах Давоса вместе с другими интеллектуалами Франции и Германии. Преподавал в Нью-Йоркском и Женевском университетах.

Творчество 
В 1924 году Тибоде опубликовал двухтомное исследование «Бергсонизм». Эта богатая материалом работа была одобрительно встречена критикой и самим Анри Бергсоном.

Тибоде является автором монографий о творчестве писателей Стефана Малларме (1912), Гюстава Флобера (1922), Поля Валери (1924), Стендаля (1931). Посмертно была опубликована его работа о Монтене (1963).

Он также опубликовал «Историю французской литературы с 1789 года до наших дней» (1936) и «Физиологию критики» (1930), а также социологическое исследование «Республики профессоров» (1928), посвященное французским интеллектуалам. В своём труде «Политические идеи Франции» (1932) ввёл термин  (от  — левый), описывающий эволюцию спектра французских политических партий влево.

Память 
В 2008 году Центр Фукидида при Университете Пантеон-Ассас учредил Премию Альбера Тибоде для франкоязычных работ, посвященных международным отношениям.

Произведения 
 «Les Heures de l’acropole», NRF, 1913
 «La Campagne avec Thucydide», 1922
 «Gustave Flaubert», 1922, nouv. éd. revue et corrigée, 1936
 «Le Bergsonisme», 1924
 «Les Princes lorrains», 1924
 «Le liseur de romans», G. Crès, 1925
 «La République des Professeurs» (1927), suivi de Les Princes lorrains (1924), Préface de Michel Leymarie, Paris, Hachette Littératures, coll. Pluriel Histoire, 2006.
 «Cluny», 1928
 «Amiel ou la part du rêve», Hachette, 1929
 «Mistral ou La République du Soleil», Hachette, 1930
 «Physiologie de la critique», 1930
 «Stendhal», Hachette, (1931)
 «Les idées politiques de la France», 1932
 «Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours», 1936 переиздание Cnrs Éditions (2007).
 «Réflexions sur la littérature», NRF, 1938
 «Panurge à la guerre», (1940)
 «Montaigne» Texte établi par Floyd GRAY d’après les notes manuscrites. Gallimard (1963)
 Основные произведения Тібоде были переизданы Антуаном Компаньоном: «Réflexions sur la politique», chez Robert Lafont, collection «Bouquins», 2007 et «Réflexions sur la littérature», Gallimard, collection «Quarto», 2007.

Примечания

Литература 

 Michel Leymarie, «Albert Thibaudet, l’outsider du dedans», Вильнев — d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2006.
 Журнал «Le Débat» № 150, «Thibaudet: la réinvention d’un critique».
 Michel Leymarie, «Albert Thibaudet, et l’europe», «Revue historique», № 632, 2004/4, PUF.
 Michel Crépu u.a.: Thibaudet. La réinvention d’un critique. In: Le Débat Bd. 150 (1993), Heft 6, .
 Antoine Compagnon: Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Kap. Thibaudet, le dernier critique heureux, S. 253—289. Gallimard, Paris 2005. ISBN 978-2-07-077223-0
 Thibaudet, Albert

Литературоведы Франции
Литературные критики Франции